het voorvoegsel macro- (Oudgrieks: μακρός; makros; "groot", "lang"), het grootste onderdeel van het rijtje micro - meso - macro, zoals in macro-economie, macrofotografie of macronutriënten. Het antoniem is micro-.
 Macro (cognomen), een Romeins cognomen
 Macro (software), een programma dat binnen een andere applicatie kan draaien
 Makro, de naam van een groothandel
 Cox Macro (1683-1767), antiekverzamelaar, beambte van de Kerk van Engeland
 Macro Text, een Middelengels manuscript uit het bezit van Cox Macro
 Macrolepidoptera, aanduiding voor een grotere vlinder